Koziołek peut désigner en Pologne :
 Koziołek, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Koziołek, village de la voïvodie de Łódź
 Koziołek, village de la voïvodie de Mazovie